Küchenmeister steht für:

 Küchenmeister, Küchenchef
 Küchenmeister (Amt), ein Amt der historischen Territorialverwaltung

Küchenmeister ist der Familienname folgender Personen:
 Claus Küchenmeister (1930–2014), deutscher Schriftsteller
 Friedrich Küchenmeister (1821–1890), deutscher Mediziner
 Hermine Küchenmeister-Rudersdorf (1822–1882), deutsche Theaterschauspielerin
 Max Küchenmeister (1849–1918), deutscher Pädagoge
 Nadja Küchenmeister (* 1981), deutsche Schriftstellerin
 Rainer Küchenmeister (1926–2010), deutscher Maler
 Sebastian Küchenmeister (um 1480–1528), deutscher Theologe
 Walter Küchenmeister (1897–1943), deutscher Eisendreher und Journalist, Widerstandskämpfer im Dritten Reich
 Wera Küchenmeister (1929–2013), deutsche Schriftstellerin

Siehe auch:
 Küchmeister (Adelsgeschlecht)